Francesca "Frankie" Sandford (nome de casada: Frankie Bridge) (Upminster, 14 de janeiro de 1989) é uma cantora, compositora, modelo e atriz britânica. Frankie iniciou sua carreira no S Club Juniors (ou S Club 8), e faz parte atualmente da The Saturdays.

Carreira
Sandford começou sua carreira em 2001 no grupo S Club Juniors, mais tarde renomeado de S Club 8. Quando ainda estava no grupo, ela apareceu no SMTV Live como uma líder de torcida. A banda se separou em 2003, mas continuaram no programa infantil 'I Dream'. Em 2007, Sandford entrou no grupo de garotas The Saturdays, ao lado de Una Foden, Mollie King, Vanessa White e a também ex-integrante do S Club 8 Rochelle Humes. Em novembro de 2008, com as outras integrantes da banda, ela apareceu no programa Hollyoaks later no Channel 4, e no drama Myths da BBC em janeiro de 2009, no episódio 'A Syren's Call'.

Aparições

Vida pessoal 
A vida pessoal de Sandford tem sido um grampo dos tablóides, especialmente sua relação com Dougie Poynter do McFly .Quando o casal se separou, ela recebeu ameaças de morte dos fãs de Dougie. Atualmente, é casada  com o  jogador de futebol Wayne Bridge com quem tem um filho, Parker Raye Bridge, nascido a 18 de Outubro de 2013.

Ligações externas 

Membros de The Saturdays
Cantoras do Reino Unido
Cantores de música pop do Reino Unido
Compositores do Reino Unido
Atrizes do Reino Unido